Лемп () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Лемп, Фриц-Юлиус (1913—1941) — немецкий офицер-подводник.
 Лемп, Якоб (между 1460 и 1470—1532) — немецкий богослов, переводчик, педагог и юрист.